Middagsblomssläktet (Carpobrotus) är ett släkte av isörtsväxter. Middagsblommor ingår i familjen isörtsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Isörtsväxter